Lachapelle bezeichnet verschiedene Personen und Orte:

 Personen:
David LaChapelle, US-amerikanischer Fotograf
Edward LaChapelle (1926–2007), US-amerikanischer Lawinenforscher
Emmanuel-Persillier Lachapelle (1845–1918), kanadischer Medizinprofessor
Émile Lachapelle (1905–1988), Schweizer olympischer Goldmedaillengewinner von 1924 
Marie-Louise Lachapelle (1769–1821), französische Hebamme

 Gemeinden in Frankreich:
Lachapelle (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
Lachapelle (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Lachapelle (Somme) im Département Somme
Lachapelle (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Lachapelle-aux-Pots im Département Oise
Lachapelle-Auzac im Département Lot
Lachapelle-en-Blaisy im Département Haute-Marne
Lachapelle-Graillouse im Département Ardèche
Lachapelle-Saint-Pierre im Département Oise
Lachapelle-sous-Aubenas im Département Ardèche
Lachapelle-sous-Chanéac im Département Ardèche
Lachapelle-sous-Chaux im Département Territoire de Belfort
Lachapelle-sous-Gerberoy im Département Oise
Lachapelle-sous-Rougemont im Département Territoire de Belfort

Siehe auch:
La Chapelle
Lacapelle